Les Lecithoepitheliata sont un ordre obsolète de vers plats.

Les analyses phylogénétiques récentes dissocient cet ancien ordre en deux ordres distincts.

Liste des familles 
 Gnosonesimidae Reisinger, 1926
 Prorhynchidae Hallez, 1894

Vision phylogénétique 

Les analyses phylogénétiques récentes dissocient cet ordre en deux ordres distincts :
 Gnosonesimida Karling, 1974 ;
 Prorhynchida Karling, 1974.

En effet, les Prorhynchidae sont aujourd’hui considérés plus proches des Polycladida que des Gnosonesimidae. Les deux premiers sont regroupés dans le clade des Amplimatricata Egger, Lapraz, Tomiczek, Mueller, et al., 2015

Notes et références

Bibliographie 
 Reisinger, 1924 : Die Gattung Rhynchoscolex. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 1 pp. 1-37.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Lecithoepitheliata